Dospat se poate referi la:

 Dospat, oraș în Bulgaria
 Dospat, râu în Bulgaria
 Dospat, baraj pe râul Dospat
 Dospat, comună (obștină) în Bulgaria